

Armamenti 
  – torpediniera della Regia Marina e della Marina Militare Italiana
  – fregata della Marina Militare Italiana
 Reggiane Re.2005 Sagittario – caccia italiano della seconda guerra mondiale
 Aerfer Sagittario e Aerfer Sagittario 2 – aerei da caccia italiani degli anni 1950

Astrologia 
 Sagittario – in astrologia è uno dei dodici segni zodiacali

Astronomia 
 Sagittario – in astronomia è una costellazione dello Zodiaco
 Braccio del Sagittario – uno dei bracci di spirale della nostra galassia
 Galassia nana ellittica del Sagittario – galassia satellite della Via Lattea
 Galassia Nana Irregolare del Sagittario – galassia nana

 Nube di stelle del Sagittario – ammasso aperto della costellazione del Sagittario
 KW Sagittarii – stella supergigante rossa situata nella costellazione del Sagittario
 Sigma Sagittarii – grande sistema stellare della costellazione del Sagittario

Fumetti 
 Micene di Sagitter – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Sisifo del Sagittario – personaggio di Lost Canvas

Geografia 
 Sagittario – fiume affluente dell'Aterno-Pescara
 Riserva naturale guidata Gole del Sagittario – riserva naturale dell'Abruzzo

Altro
 Sagittario – pseudonimo di uno dei membri del sodalizio esoterico Gruppo di UR, corrispondente secondo Del Ponte ad Aniceto Del Massa

Pagine correlate
Sagittarius

Altri progetti